OKM steht für:
 Oberkommando der Marine
 Originalkopf-Mikrofon, ein unauffällig am Kopf zu tragendes kleines Elektretmikrofon-System zum Sprach- und Musikmitschnitt
 ORNAMIN Kunststoffwerke Minden, kunststoffverarbeitendes Produktionsunternehmen in Minden/Westfalen
 Okmulgee Regional Airport (IATA-Code), Flughafen im Okmulgee County, Oklahoma

okm steht für:
 Mittelkoreanisch (ISO-639-3-Code), Sprachvorläufer der koreanischen Sprache

OKM